Spojení písmen C a O může mít různé významy:

CO 
 CO – kód ISO 3166-2 pro Kolumbii
 BJ-CO – kód ISO 3166-2 pro Collines
 BS-CO – kód ISO 3166-2 pro Central Abaco
 CL-CO – kód ISO 3166-2 pro region Coquimb
 Oxid uhelnatý – chemická sloučenina
 Civilní ochrana nebo civilní obrana
 Colorado – stát v USA

Co 
 kobalt (z latinského Cobaltum) – chemický prvek

co 
 korsičtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 co – české tázací zájmeno

.co 
 .co – internetová doména nejvyššího řádu pro Kolumbii

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky